Константин Ксаверьевич Бискупский (1834 — 1892) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился 11 августа 1834 года в Харьковской губернии, воспитывался в Петровском Павловском кадетском корпусе. В 1850 году перешёл в Дворянский полк и 13 августа 1852 года был произведён в прапорщики и переведён в Лейб-гвардии Санкт-Петербургский Короля Фридриха-Вильгельма III полк. В 1853 году переведён лейб-гвардии Московский полк. 

В 1854 году поступил в Николаевскую академию генерального штаба, которую окончил по 1-му разряду в 1856 году и был переведён на службу в Генеральный штаб, где был произведён в поручики 1 января 1858 года; штабс-капитаны Генерального штаба (30 августа 1858 года), капитаны (16 декабря 1861) и подполковники (19 апреля 1864).

В 1865 году назначен начальником штаба 1-й гренадерской дивизии. 16 апреля 1867 года произведён в полковники.

С 1870 по 1873 год командовал 69-м пехотным Рязанским полком, а по 1876 год — 4-м гренадерским Несвижским полком.

В 1876 году назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса.

27 сентября 1877 года произведён в генерал-майоры, с назначением сначала командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии, а затем — 1-й бригады 14-й пехотной дивизии.

12 апреля 1877 года, командуя отрядом, составленным из 1-го и 2-го батальонов Селенгинского пехотного полка, трёх донских казачьих полков и трёх батарей, совершил за одни сутки переход в 75 верст и к утру 13 апреля занял Барбошский мост на реке Серете и город Браилов. Затем находился на Журжевских батареях, при бомбардировке турками Ольтеницы и участвовал во втором сражении под Плевной.

Произведённый 27 сентября 1877 году в генерал-майоры, с назначением сначала командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии (сменив на этой должности генерала М. Петрушевского), в течение 3 месяцев стоял на Шипке и участвовал в героической её обороне; 28 декабря, командуя центральной колонной, составленной из 55-го пехотного Подольского и 56-го пехотного Житомирского полков, одного батальона 35-го пехотного Брянского полка и роты 7-го сапёрного батальона при 4 орудиях, Бискупский произвёл фронтальную атаку позиции, занятой войсками Вессель-паши. «Много пало храбрых, — говорит об этой атаке в своём донесении Ф. Радецкий, — бригада потеряла 1700 человек и половину офицерского состава, но великую принесла пользу делу, удержав против себя 22 табора со всей артиллерией и поставив турок в безвыходное положение, закончившееся их пленением».

За отличие в деле 28 декабря был награждён 30 марта 1879 года орденом Святого Георгия 4-й степени.

Позже назначен командиром 1-й бригады 14-й пехотной дивизии.

За другие дела этой кампании получил ордена Святого Станислава 1-й степени с мечами (1878 год) и Святой Анны 1-й степени с мечами (1879 год). Был контужен.

В 1878 году назначен членом Главного Комитета по устройству и образованию войск, а в 1880 — членом комиссии по испытанию обоза и разработке положения об обозах и членом комиссии по составлению истории прошлой войны.

С 1881 по 1888 год командовал 2-й бригадой 3-й гренадерской дивизии.

В 1883 году был удостоен ордена Святого Владимира 2-й степени. 30 августа 1888 года произведён в генерал-лейтенанты; 9 апреля 1889 года был назначен начальником 3-й гренадерской дивизии и в этой должности скончался 30 июля 1892 года.

Оставил после себя интересные записки о русско-турецкой войне, которые были опубликованы лишь фрагментарно, оригинал текста хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге (бывшая Публичная библиотека).

Был женат, имел 4 детей.

Примечания

Литература 

Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882
 Красницкий А. И. Под русским знаменем. СПб.—М., 1902
Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886

Ссылки 
 Бискупский, Константин Ксаверьевич

Персоналии по алфавиту
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса